Дениел Годели (роден на 10 януари 1992 г. в Елбасан) е албански щангист. Световен шампион и европейски сребърен медалист.

Спортна кариера 
Участва на Летните олимпийски игри в Лондон. Неговият най-голям успех е златният медал през 2014 година по време на Световната първенство в Алмати.

Източници 
 
 

Албански щангисти
Спортисти на летните олимпийски игри 2012
Родени в Елбасан